10-й Чемпионат мира по Маунтинбайк-марафону (2012 UCI Mountain Bike Marathon World Championships) планируется провести 7 октября 2012 года в французском городе Орнан.

Мужчины 

Время старта: 8:45
Дистанция: 84 км

Победитель предыдущего чемпионата —  из Швейцарии.

Женщины 

Время старта: 9:00
Дистанция: 63 км

Победительница предыдущего чемпионата —  из Дании.

Медальный зачёт

Ссылки 
 
 
 Сайт организаторов

2012 год в велоспорте
Велоспорт
Спорт во Франции в 2012 году
Чемпионаты мира во Франции
События 7 октября
Международные соревнования по велоспорту во Франции